L'édition 2021 du tournoi de tennis de Karlsruhe se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Mayar Sherif remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Martina Trevisan, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Bara et Ekaterine Gorgodze.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'Égyptienne Mayar Sherif remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale l'Italienne Martina Trevisan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Karlsruhe
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Karlsruhe
Sport en Allemagne en 2021
Tennis en septembre 2021